Cinq navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Decatur''' :
 L' est un sloop de guerre construit en 1839 et en service de 1840 à 1859 ;
 L' est un destroyer en service de 1902-1919 ;
 L' est un destroyer qui a servi de 1922 à 1945 ;
 L' est un destroyer en service de 1956 à 1983 ;
 L' est un destroyer en service depuis 1998.

Decatur